Дмитрий Святославич — имя нескольких русских князей:

 Дмитрий Святославич (до 1228 — 1269) — князь Юрьевский в 1252—1267 годах, единственный сын юрьевского и великого князя владимирского Святослава Всеволодовича от брака с муромской княжной Евдокией Давыдовной.
 Дмитрий Святославич — вероятно, последний новгород-северский князь из Рюриковичей.
 Дмитрий — брянский князь XIV века, возможно, сын Святослава Глебовича смоленского.
 Дмитрий Святославич (1-я половина XIV века) — смоленский князь, известный только по некоторым родословным, согласно которым считается отцом Ивана Шаха, родоначальника князей Соломерецких и дворян Татищевых.
 Дмитрий (XIII век) — князь курский, упомянутый в «Любецком синодике».